Big Star peut désigner : 
Big Star, un groupe de rock américain
Big Star, un cheval de saut d'obstacles monté par Nick Skelton